Кањада дел Агва има више значења:

 Кањада дел Агва (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кањада дел Агва (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику